Dinosauří mumie je nepřesné označení pro extrémně dobře zachované zkameněliny neptačích dinosaurů, obsahující kromě obvyklých zkamenělých kostí také otisky kůže a měkkých částí těla (svaloviny, vnitřností) nebo dokonce stopy po původních organických molekulách v organismu dávno vyhynulých tvorů. Mezi známé exempláře patří zejména kachnozobí dinosauři – Edmontosaurus "Dakota" nebo Brachylophosaurus "Leonardo".

Pod pojmem "Dinosauří mumie" však byla dříve známá zejména fosílie "trachodona" (dnes Edmontosaurus annectens) z Amerického muzea přírodních věd. Ta byla objevena proslulým Charlesem H. Sternbergem v roce 1908 u města Lusk ve Wyomingu. Fosílie má zachovány četné otisky kůže, rohoviny zobáku a další měkké tkáně. Zkoumal ji paleontolog Henry Fairfield Osborn, který také v roce 1912 přišel s teorií o jejím vzniku (předpokládal, že tělo mrtvého dinosaura bylo rychle překryto jemným pískem, který uchoval také detaily ve stavbě a vzorování kůže).

Externí odkazy 
 O mumii na webu Dino Hunters (en)
 Historické fotografie města Lusk a okolí (en)
 Článek na blogu Dinosauria

Paleontologie
Dinosauři
Ornitopodní dinosauři